

Patronyme
 Muzio Attendolo, un militaire italien du

Navire
 Muzio Attendolo, un croiseur léger de classe Raimondo Montecuccoli de la Regia Marina